Ма́рко Курц (; 16 мая 1969, Штутгарт) — немецкий футболист и футбольный тренер. Завершил карьеру игрока в 2005 году.

Биография 
Марко начал свою профессиональную карьеру в начале 1989 года, когда начал играть за «Штутгарт». По прошествии всего лишь одного года в 1990 году он переходит в «Нюрнберг». После следующего перехода в 1994 году в качестве защитника в дортмундскую «Боруссию», в 1995 году под руководством Оттмара Хитцфельда, Курц становится чемпионом Бундеслиги в составе команды.

После этого чемпионата он переезжает в соседнюю область, в клуб «Шальке 04», где в течение короткого времени «горняки» во главе с Хубом Стевенсом в 1997 году выигрывают Кубок УЕФА. С 1998 по 2004 годы Марко Курц играет за «Мюнхен 1860». В зимний перерыв сезона 2004/05 Марко уходит в аренду в любительский клуб «Пфуллендорф» из южной региональной лиги, где через некоторое время становится играющим тренером и находит возможность закрепиться в региональной лиге.

В сезоне 2007/08 стал главным тренером дубля клуба «Мюнхен 1860». Вскоре, после проблем с Вальтером Шахнером, у которого истёк контракт в марте 2007 года, Курцу было предложено место главного тренера основной команды клуба. 24 февраля 2009 года Курц покидает место главного тренера «Мюнхена 1860», после чего уходит в кратковременный отпуск. Под руководством Марко Курца команда проводит в лиге 63 игры, выигрывает из них 18. Из-за финансовых проблем клуб был не в состоянии обеспечить должным образом кадровые замены, как того желал Курц.

С 18 июня 2009 он является главным тренером ФК «Кайзерслаутерн», где он подписал 2-летний контракт. В своём первом сезоне в качестве главного тренера, руководил возвращением «Кайзерслаутерна» в Первую Бундеслигу. 11 августа 2010 года вышло официальное коммюнике клуба, в котором заявлялось, что весь тренерский штаб продлевает свои контракты до 2012 года.

20 марта 2012 года Курц был уволен с поста главного тренера «Кайзерслаутерна».

18 декабря 2012 года назначен главным тренером «Хоффенхайма». 2 апреля 2013 года уволен со своего поста. Преемником Курца стал Маркус Гисдоль.

Достижения 
 Чемпион Германии: 1994/95
 Обладатель Кубка УЕФА: 1996/97

Личная жизнь 
Марко Курц — сын Эдгара Курца, президента немецкого футбольного клуба «Штутгартер Кикерс».

Примечания

Ссылки 
 Анкета-профиль игрока на сайте tsv1860.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Пфуллендорф»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Пфуллендорф»
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Кайзерслаутерн»
Тренеры ФК «Хоффенхайм»
Тренеры ФК «Ингольштадт»
Тренеры ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Тренеры ФК «Аделаида Юнайтед»
Тренеры ФК «Мельбурн Виктори»